Wekapaug može značiti:
Wekapaug (Niantic), selo Istočnih Niantic Indijanaca iz Rhode Islanda.
Wekapaug (Nipmuc), selo Nipmuc Indijanaca iz Massachusettsa.